Duncombe peut faire référence à :

Patronyme 
 Anthony Duncombe,  baron de Feversham.
 Charles Duncombe,  comte de Feversham (1879-1916), homme politique et soldat britannique.
 Charles Duncombe, un banquier britannique.
 John Duncombe, un homme politique britannique.
 , un religieux et écrivain britannique.
 , un joueur britannique de Rugby à XV.
 , un écrivain britannique.
 , un compositeur britannique.

Toponyme 
 Duncombe, une ville, du comté de Webster en Iowa, aux États-Unis.
 Duncombe, un hameau du village de , dans le Lancashire, en Angleterre.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme